olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
 gradacyjna analiza odpowiedniości
 GCA – format plików skompresowanych